Милинкович-Савич () — сербская фамилия.
 Милинкович-Савич, Ваня (род. 1997) — сербский футболист, вратарь итальянского клуба «Торино».
 Милинкович-Савич, Сергей (род. 1995) — сербский футболист, полузащитник итальянского клуба «Лацио».